Лопуховатый:

 Лопуховатый — хутор в Каменском районе Ростовской области (Россия).
 Лопуховатый — хутор, существовавший на месте села Михайловка Первая (Украина).

См. также 
 Лопуховатый залив — залив русла Десёнка Днепра в Киевском горсовете (Украина)
 Лопуховатый (остров) — остров на реке Днепр в Киевском горсовете (Украина); Муромец—Лопуховатое